Just a Song at Twilight – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
Just a Song at Twilight – film del 1916 diretto da Burton L. King, Carlton S. King